Febbre del gioco – altro nome del disturbo psicologico conosciuto come Gioco d'azzardo patologico
 La febbre del gioco (Early to Bet) – cortometraggio d'animazione del 1951 diretto da Robert McKimson
 Febbre di gioco (Fever Pitch), conosciuto anche come La febbre del gioco – film del 1985 scritto e diretto da Richard Brooks